Джованни Фоло (; 20 апреля 1764, Бассано-дель-Граппа — 7 июля 1836, Рим) — итальянский гравёр на меди, работавший в период неоклассицизма.

Биография 
Джованни Фоло родился в Бассано-дель-Граппа (Венето) в семье богатого землевладельца, учился в родном городе у Джулио Голлини и в Венеции у живописца Джованни Баттиста Менгарди. В 1781 году переехал в Рим, чтобы учиться гравированию у Джованни Вольпато, но позже стал следовать стилю ученика Вольпато Рафаэля Моргена, получив известность благодаря своим гравюрам со знаменитых картин и скульптур самых именитых мастеров, включая Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Никола Пуссена, Бертеля Торвальдсена, Антонио Кановы и других. Был членом Академии Святого Луки в Риме; скончался в этом же городе. В 1836 году, незадолго до смерти, был избран в Национальную академию дизайна в Нью-Йорке в качестве почётного члена.

Согласно оценке ЭСБЕ, «работал очень красивым и систематичным приёмом резца, отлично передавая характер воспроизводимых оригиналов». Его наиболее известные гравюры: «Воскрешение сына Наинской вдовы» с А. Карраччи, «Мадонна с канделябрами» с Рафаэля, «Обручение Девы Марии» с него же, «Святой Себастьян» с Гверчино, «Адам и Ева» с Тициана, «Бичевание святого Андрея» с Доменикино, «Мистическое обручение святой Екатерины» с Корреджо, «Архангел Михаил, побеждающий Сатану» с Г. Рени, «Избиение младенцев» с Н. Пуссена и «Время спасает Истину от посягательств Зависти и Раздора» с него же.

Примечания

Литература 
 
 Clara Erskine Clement, IA, Painters, sculptors, architects, engraveers, and their works, 9th edition, Boston: Houghton and Co., 1892.
 M. Bryan and G. Stanley, A biographical and critical dictionary of painters and engravers, from the revival of the arts under Cimabue…, 1816.

Ссылки 
 Фоло, Джованни // Итальянский биографический словарь
 Фоло, Джованни // Nordisk Familjebok.

Художники Италии
Гравёры Италии